Beckett (Nova Jersey) — cidade no estado de Nova Jersey, Estados Unidos
 Beckett Ridge — região censitária no estado de Ohio, Estados Unidos
 Beckett (Ohio) — cidade no estado de Ohio, Estados Unidos

 Beckett in White - A Comédia — peça de teatro brasileira

Desambiguações de topônimos
Desambiguação